ЧМФ — многозначная аббревиатура:
 Черноморский флот
 Черноморский флот ВМФ России
 Черноморский флот ВМФ СССР
 Черноморский флот Российской империи
 Чемпионат мира по футболу
 Чемпионат мира по футболу (среди мужчин)
 Чемпионат мира по футболу среди женщин
 Червячно-модульная фреза
 Чешская мотоциклетная федерация

См. также 
 ЧМ
 CMF